Тимофе́й Васи́льевич Ло́коть (а, Борзна, Черниговская губерния, Российская империя — 25 июля 1942 года, Земун, Югославия) — русский учёный-агроном, политик и публицист. Член I Государственной думы от Черниговской губернии.

Биография 
Родился в городе Борзне в крестьянской казачьей семье.

Окончил естественное отделение Киевского университета и Московский сельскохозяйственный институт. Затем слушал лекции за границей. Получил степень магистра сельского хозяйства.

Затем стал доктором агрономии, был профессором Ново-Александрийского сельскохозяйственного института по кафедре сельского хозяйства и лесоводства и по кафедре земледелия.

Избирался гласным Черниговского уездного и губернского земских собраний. Занимался публицистикой, выступал за муниципализацию земли. Входил в Союз освобождения, затем был близок к меньшевикам.

В 1906 году был избран членом I Государственной думы от Черниговской губернии. Входил в Трудовую группу. Состоял секретарем бюджетной комиссии. После роспуска думы подписал «Выборгское воззвание», за что был приговорён к 3 месяцам тюремного заключения.

Преподавал в Киевском политехникуме.

Впоследствии перешёл на монархические и националистические позиции. В 1910 г. основал умеренно-правую газету «Киев».

В августе 1917 участвовал в Государственном совещании в Москве.

Во время Гражданской войны эмигрировал, в 1920 году обосновался в Сербии. Был профессором агрономического факультета Белградского университета. Входил в постоянное бюро Русской парламентской группы в Югославии, в 1921 году принимал участие в работе Всезарубежного церковного собора в Сремских Карловцах. Выйдя в отставку, жил в городе Земуне.

Умер в 1942 году. Похоронен на Новом кладбище Белграда.

Семья 
Жена — Александра (1884—1969). Их сын Василий (1899—1937) — советский писатель, публиковавшийся под псевдонимом А. Зорич.

Сочинения 
 Классицизм и реализм : (Основные вопросы реформируемой школы). М., 1903. 67 с.
 Влажность почвы в связи с культурными и климатическими условиями. Киев, 1904. [4], II, VIII, 334 с.
 Первая дума : Статьи, заметки и впечатления бывшего члена Гос. думы. — М., 1906. — 366, II с. Книга была запрещена цензурой.
 Политические партии и группы в Государственной думе: Характер и причины политического бессилия Первой думы. Возможный характер и задачи Второй думы. — М., 1907. — 317, III с.
 Усвоение минеральных веществ растениями. СПб., 1907. [6], 258 с.
 
 Вопросы половой этики и любви. М., [1909]. [4], IV, 183 с.
 Оправдание национализма : Рабство русской радикальной интеллигенции. Национал-демократия. Киев, 1910. 64 с.
 Основы частного земледелия. СПб., 1910. XLII, 285 с.
 Мысли педагога о реформе школы. СПб., 1912. 89 с.
 Сельскохозяйственное законоведение. Пг.: тип. Гл. упр. Уделов, 1915. 180 с.
 Завоевания революции. Вена : Детинец, 1921. 53 с.
 Смутное время и революция : (Политические параллели 1613—1917 г.). Берлин : Двуглавый орел, 1923. 103 с.

Литература 
 Первая Российская государственная дума. — Санкт-Петербург, 1906. — С. 138.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.
 Спекторский Е., Давац В. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. Белград. Т. I. 1931; Т. II. 1941 (2-е изд., 1972).
 Русская интеллигенция : Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова. СПб., 2001. Т. 1. С. 606. ISBN 5-02-028495-5.
 Незабытые могилы / Сост. В. Н. Чуваков. Москва, 2004. Т. 4. С. 206. ISBN 5-7510-0278-4.

Ссылки 

 Иванов А. Профессор Т. В. Локоть: путь русского националиста.

Примечания 

Агрономы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа
Монархисты России
Русские националисты
Выпускники Киевского университета
Персоналии:Белое движение
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Родившиеся в Борзнянском уезде